Palazzo Pucci (Amendolara)
 Palazzo Pucci (Florença)
 Flávia Pucci
 Congiura dei Pucci
 Lou Taylor Pucci
 Estádio Boulanger Pucci

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes